Wicked City steht für: 

 Wicked City (Romanreihe), Romanreihe von Hideyuki Kikuchi
 Wicked City (Film), Film aus dem Jahr 1987 von Yoshiaki Kawajiri
 Wicked City, Film aus dem Jahr 1949 von François Villiers. (Originaltitel: Hans le marin, Deutscher Titel: Die Hafenbar von Marseille)
 Wicked City (Fernsehserie), Fernsehserie aus dem Jahr 2015 von Steven Baigelman auf ABC
 The Wicked City, Film aus dem Jahr 1992 von Peter Mak